Михайло Андрійович
 Михайло Андрійович (князь верейський)
 Михайло Андрійович (князь суздальський)
 Михайло Андрійович (князь андозький)